Lyoulyakovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Люляково) :
Lyoulyakovo, village bulgare de l'obchtina de Rouen, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Lyoulyakovo, village bulgare de l'obchtina de General Tochevo, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Lyoulyakovo, village bulgare de l'obchtina de Kardjali, situé dans l'oblast de Kardjali.